Юстиниан може да се отнася за:

 Юстиниан I (483 – 565), византийски император
 Юстиниан II (669 – 711), византийски император
 Юстиниан (генерал) (525 – 582) – византийски военачалник от 6 век
 Юстиниан (патриарх) – румънски патриарх от 20 век